Ліскевич — українське прізвище.

 Тарас Ліскевич
 Тарас-Мирослав Ліскевич
 Марія Ліскевич-Карпа

Українські прізвища